Военный округ (, RM) — бывшая единица военного деления Испании. Отменена в 2002 году в связи с переходом на новый тип организации, два последних округа расформированы.

Округа 

I Военный округ. Занимает центральные провинции, на границе с Португалией: Мадрид, Толедо, Сеговия, Авила, Касерес, Сьюдад-Реаль и Бадахос.

II Военный округ. Самый южный округ. Имеет выход к морю и границу с Португалией. Провинции: Севилья, Хаэн, Уэльва, Кордова, Кадис, Малага, Гранада и Альмерия.

III Военный округ. Располагается на восточном, средиземноморском побережье Испании. Не имеет границ с другими странами. Включает в себя провинции: Валенсия, Кастельон, Аликанте, Альбасете, Куэнка и Мурсия.

IV Военный округ. Находится в каталонском регионе Испании. Имеет выход к морю и границу с Францией. Занимает провинции: Таррагона, Барселона, Жерона и Лерида.

V Военный округ. Находится на севере Испании, имеет выход в Бискайский залив. Включает в себя провинции: Сарагоса, Уэска, Теруэль, Гвадалахара и Сория.

VI Военный округ. Располагается на севере полуострова. Включает в себя провинции: Кантабрия, Бургос, Ла Риоха, Наварра, Алава, Бискайя и Гипускоа.

VII Военный округ. Находится на северо-западе Испании. Имеет выход к морю и границу с Португалией. Провинции: Леон, Самора, Саламанка, Вальядолид, Паленсия, Овьеда.

VIII Военный округ. Самый западный округ и самый маленький из всех. Имеет выход в море и границу с Португалией. Располагается в провинциях: Ла Корунья, Луго, Оренсе и Понтеведра.

Ссылки 

Вооружённые силы Испании
Военные округа по странам